Следва списък с теленовелите, произведени от мексиканската медийна компания Телевиса през 70-те години на миналия век.

Теленовели по години